Плечево — название населённых пунктов:

Россия 
 Плечево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Плечево — деревня в Переславском районе Ярославской области.